Lol·li, bandoler de la fortalesa de Caricinum 
 Quint Lol·li, cavaller romà de Sicília
 Luci Lol·li, legat de Gneu Pompeu
 Gneu Lol·li, triumviri nocturnus
 Marc Lol·li, cònsol l'any 21 aC

Vegeu també 
 Gens Lòl·lia
 Lol·lià